Пётр Ла́зарев:
 Лазарев, Пётр Гаврилович (1743—1800) — российский государственный деятель, сенатор, наместник Владимирского наместничества (1788—1796), отец М. П. Лазарева.
 Лазарев, Пётр Михайлович (1850—1919) — российский государственный деятель, губернатор Таврической губернии (1889—1901), сын М. П. Лазарева.
 Лазарев, Пётр Петрович (1878—1942) — российский и советский физик, академик Петербургской АН (1917), главный редактор журнала «Успехи физических наук» (1918—1930).
 Лазарев, Пётр Степанович (1839 — ?) — российский государственный деятель, военный губернатор Амурской области (1882—1886), генерал от инфантерии (1904).